Caurel (Côtes-d'Armor)
 Caurel (Marne)